— манга, созданная Тосики Иноуэ по сценарию Восаму Кинэ с дизайном персонажей Кэйты Амэмия. Она выходила с 2012 по 2015 год. С 2016 года выходит её сиквел — Sword Gai Evolve.

Аниме-адаптация манги под названием Swordgai: The Animation была выпущена на Netflix 23 марта 2018 года и состояла из 12 серий. Вторая часть аниме вышла 30 июля 2018 года.

Сюжет 
Иногда оружие начинает жить своей жизнью, и тогда оно может слиться с избранным человеком. В таком случае человека обуревает жажда крови. Если он может удержаться от убийства, то такой человек получит сверхчеловеческую силу. Таких людей называют «хризалидами». Если сила проклятого оружия поглотит человека, то он станет бездумной машиной убийств — «бусома».

Однажды ритуал, который должен был усмирить жажду крови демонического меча Сирю, пошёл не так, как задумывался. Один из присутствовавших взял меч в руки, сошел с ума от жажды крови и отправился убивать людей вокруг. Стоило ему на мгновение прийти в себя и уронить меч, как его подобрала беременная женщина, чьего мужа он только что убил, жаждущая мести. После первого убийства ей тоже с трудом удается сдерживать жажду крови. Позже Амон Огата, кузнец, находит в лесу ее повешенной, а рядом плачущего ребёнка, крепко ухватившегося за меч Сирю. Он берёт его к себе.

Проходит много лет и Гай, так называет найденного мальчика Амон, становится подмастерьем кузнеца, но не может отвести глаз от Сирю. В ходе очередной церемонии по усмирению меча, пошедшей не по плану, Гай теряет руку. Амон перековывает Сирю, делая из меча металлический протез. Теперь связь Гая с мечом становится только крепче, в его руках оказывается демоническая сила и судьба человечества.

Сёсидай — одна из организаций, занимающихся охотой на проклятое оружие, используя хризалидов для сражений с бусомами.

Персонажи 
  — главный герой, с рождения связанный с демоническим мечом Сирю. После потери руки получил протез, в который был перекован меч. Этот протез делает его похожим на Эдварда Элрика, главного героя «Стального алхимика».
 Сэйю: Юто Уэмура

  — сильнейший из хризалидов в распоряжении Сёсидай. Его оружие — шакрам, по легендам обладающий божественной силой Вишну. Его последний сон продлился 16 лет, последней миссией была добыча Золтгевинна для организации.
 Сэйю: Юитиро Умэхара

  — дочь Амона, исполняющая также роль жрицы в проводимых в его доме ритуалах.
 Сэйю: Юка Айсака

  — мастер-кузнец, а также отец Саяки и приёмный отец Гая.
 Сэйю: Дзёдзи Наката

  — хризалид, использующий электрический меч Фаллгон.
 Сэйю: Томокадзу Сугита

  — хризалид, получивший меч Азот. Он надеялся с его помощью снова начать ходить после аварии. Так и вышло, но только меч не был просто лекарством.
 Сэйю: Хиро Симоно

  — бывший администратор Сёсидай, ставший бусомой и владельцем Золтгевинна.
 Сэйю: Тосихико Сэки

 
 Сэйю: Рина Сато

 
 Сэйю: Такая Курода

Медиа

Манга 
Публикация манги началась в сэйнэн-журнале Hero’s издательства Shogakukan в 2012 году. Всего вышло 6 томов и выпуск завершился в 2015 году. Продолжение манги —  — начало выходить в том же журнале с 2016 года. В апрельском номере 2019 года было объявлено, что манга будет завершена через 2 главы.

Аниме 
Изначально аниме-версия разрабатывалась DLE и Fields и должна была быть показана в апреле 2016 года, но выпуск был отложен на неопределенное время, пока Netflix не запустил сериал в своем сервисе по всему миру 23 марта 2018 года. Режиссёром сериала стал Томохито Нака, Иноуэ сам выступил в роли сценариста, дизайном персонажей занимался Ацуко Накадзима, а музыку написал Котаро Накагава. Swordgai: The Animation был создан студией LandQ Studios. Начальной темой стала  Юто Уэмуры.

Вторая часть аниме вышла 30 июля 2018 года.

Критика 
Критики отмечают несвязанный сюжет, за которым сложно следить. Действие часто переключается между различными событиями и сюжетными линиями, которые никак не связаны между собой. В аниме разворачивается множество дополнительных сюжетных линий, которые никак не связаны с главным героем. Восьмая серия вообще выбивается из повествования, так как в ней представлены две сюжетные линии, которые пересекаются в ее конце, но так никогда и не оказываются связаны с чем-либо еще в первом сезоне аниме.

Заглавному персонажу отводится очень мало времени. Он появляется в виде младенца лишь на последних кадрах первой серии. Сюжет вплоть до четвертой серии внимание больше акцентируется на Маркусе, что, казалось бы, сделано для введения зрителя в мир произведения, но когда приходит время Гаю присоединиться к Сёсидай, все объяснения начинаются заново. Гай по сути является типичным подростком и антигероем, но хотя такой типаж популярен Гай лишен черт, которые могли бы сделать его привлекательным для зрителя. Он полон юношеского экзистенциального страха и нигилизма настолько, что на его фоне Сасукэ Утиха выглядит полным харизмы и очарования. Истории других персонажей, включая некоторых врагов, вызывают больше эмоций.

Впрочем, сама концепция, что одержимыми мечами могут владеть лишь крайне извращенные личности, приводит к тому, что персонажами становятся лишенные привлекательности мизантропы, постоянно занятые подавлением своего желания убить.

Самым лучшим моментом аниме, вызывающим больше всего эмоций, становится встреча Сэйи с его возлюбленной Кэй в седьмой серии. Так как Сэйя проводил годы в криогенном сне и не старел, тогда как Кэй жила обычной жизнью, во время этой встречи он еще остается молодым, а она уже находится в престарелом возрасте. И если поначалу может показаться, что Кэй лишь потакает самообману старой женщины, желая потешить ее, то прописанность персонажей в этом эпизоде довольно быстро делает очевидной искреннюю любовь между ними.

Во многом аниме напоминает сериалы 1980-х по количеству жестокости и насилия, в частности по отношению к женщинам. Оно ощущается во многом как Garo -Vanishing Line-, особенно учитывая общего создателя, но в отличие от Garo в Sword Gai насилие не несёт никакого другого смысла, как только чтобы выглядеть «круто». Впрочем, выглядеть хорошо у аниме как раз получается, хотя качество изображения не выделяется, но цветовые гаммы хорошо задают настроение, а боевые сцены могут развлечь. Музыкальное сопровождение оказывается самой сильной технической стороной аниме, хотя начальная композиция легко забывается.

Последняя первого сезона оставила больше вопросов, чем ответов. С одной стороны разрозненные сюжетные линии наконец были связаны вместе, хотя некоторые так и остались забытыми. Но с другой сюжет не получает никакого завершения, это даже не открытый конец, аниме просто останавливается.

Второй сезон исправляет часть ошибок первого, но при этом продолжает и усугубляет остальные. Самым главным достижением является более цельный сюжет — персонажи больше взаимодействуют друг с другом и ранее несвязанные линии начинают пересекаться, складываясь в цельную историю. Впрочем, это не означает, что течение этой истории не страдает от неожиданных рывков, как будто часть сцен была вырезана.

Улучшение сюжета не сделало главного героя более привлекательным, так что лучшие сцены опять разворачиваются, когда его нет. Никто из персонажей первой части не потерялся и не был забыт, получив продолжение своей истории.

Техническая сторона аниме все также выглядит на уровне, а некоторые боевые сцены стоят того, чтобы их посмотреть. Смена цветовой схемы для передачи настроения все также работает, тогда как анимация и дизайн не выделяются ни в плохом, ни в хорошем смысле. Музыкальное сопровождение все также остается технически самой эффективной стороной аниме.

Примечания

Ссылки